A7 ou ISO 216 — tamanho de papel
 A7 (míssil) — míssil
 A-7 (motor de foguete) — motor de foguete usado no Redstone
 A7 (autoestrada) — auto-estrada de Portugal
 Apple A7 — microprocessador produzido pela Apple
 Bundesautobahn 7 — auto-estrada da Alemanha

Desambiguação